Zatton, oggi Zaton – frazione della città croata di Nona
 Zatton, oggi Zaton – frazione della città croata di Sebenico